Piekielna Góra – wzniesienie w Górach Stołowych
 Piekielna Góra – () – część miasta Szczytna